Парламентские выборы в ГДР (1986) — девятые выборы в Народную палату ГДР, состоявшиеся 8 июня 1986 года. Все 500 избранных депутатов были кандидатами из списка Национального фронта ГДР. Всего было выдвинуто 703 кандидатов, из которых 500 были избраны в Парламент, а 203 стали заместителями депутатов. На своем первом заседании 16 июня 1986 года Народная палата переизбрала Вилли Штофа на пост Председателя Совета министров ГДР, а также генерального секретаря правящей партии СЕПГ Эриха Хонеккера на пост Председателя Государственного совета.

Результаты выборов 

Явка избирателей согласно официальным данным составила  99,74 %. Из 12 434 444 избирателей, обладающих правом голоса, в выборах приняло участие 12 402 013 человек. Список, предложенный Национальным фронтом, одобрило 99,94 % избирателей (12 392 094 голосов), против проголосовало 0,06 % избирателей (7512 голосов). Число недействительных бюллетеней составило 2407.

Примечания 

Выборы в Германии
Политика ГДР
1986 год в Германии
ГДР
Июнь 1986 года
События 8 июня